HMS Sjöhästen har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

HMS Sjöhästen (1940), ubåt sjösatt 1940
HMS Sjöhästen (Shä), ubåt sjösatt 1968